het Eerste Mexicaanse Keizerrijk van 1822 tot 1823
 het Tweede Mexicaanse Keizerrijk van 1864 tot 1867

De rijken van de Azteken, Tolteken e.a. worden ook weleens met keizerrijk aangeduid